L'édition masculine 2018 du tournoi de tennis du Maroc se déroule du 9 au  à Marrakech, sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Pablo Andújar remporte l'épreuve en simple, Nikola Mektić et Alexander Peya celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Argentin Federico Delbonis, du Bosniaque Damir Džumhur, du Croate et tenant du titre Borna Ćorić, du Français Gaël Monfils et des Serbes Filip Krajinović et Viktor Troicki. Ils sont respectivement remplacés par Radu Albot, Nikoloz Basilashvili, Pablo Andújar, Matteo Berrettini, Roberto Carballés Baena et Ilya Ivashka.

Pendant le tournoi 
L'Espagnol Pedro Martínez (tennis)Pedro Martínez () et le Russe Alexey Vatutin () se qualifient pour la première fois de leur carrière dans le tableau principal d'un tournoi ATP.

Mené 5 à 1 dans le tie-break du dernier set, Gilles Simon finit par s'imposer au  tour contre Benoît Paire en remontant 6 points d'affilée et sauvant une balle de match.

Au  tour, Lamine Ouahab (), qui n'a plus intégré le tableau principal d'un tournoi ATP depuis , renverse la tête de série  Philipp Kohlschreiber en 3 sets.

Pour son premier tableau principal dans un tournoi ATP, Alexey Vatutin s'offre au  tour Jan-Lennard Struff, puis au tour suivant la tête de série  et  mondial Albert Ramos-Viñolas.

Blessé depuis 2016 et opéré à trois reprises au coude, Pablo Andújar () réalise un exploit en remportant la finale. L'Espagnol de 32 ans, qui bénéficie cette saison du statut de protect ranking, s'était déjà illustré à Marrakech puisqu'il avait remporté ce même tournoi en 2011 et 2012. Il signe également sa  victoire consécutive après son sacre au Challenger d'Alicante la semaine précédente. Alors qu'il pointait à la 1700 place mondiale en début de saison, il fait un bond de 200 places à l'issue du tournoi pour s'établir au  rang du classement ATP.

Lauréats 
Pablo Andújar remporte le  titre de sa carrière en simple en écartant en finale Kyle Edmund. Il s'agit de son premier sacre depuis 2014.

En double, Nikola Mektić et Alexander Peya décrochent leur  titre ensemble en s'imposant en finale face à Benoît Paire et Édouard Roger-Vasselin. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Maroc (WTA 2018)
 Tournoi de tennis du Maroc
 Saison 2018 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2018
Tennis masculin en 2018
Sport au Maroc en 2018
Tennis en avril 2018